Alala steht für:

 Alala, Personifikation des gleichlautenden Schlachtrufs in der Griechischen Mythologie
 Hawaiikrähe, eine Vogelart
 Alala (Rinhat), ein indonesisches Dorf im Distrikt Rinhat (Westtimor)
 Amjad Abu Alala, Filmregisseur und Drehbuchautor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten